Le championnat du monde de snooker 1947 a lieu au Leicester Square Hall de Londres en Angleterre.

Tableau final

Qualifications

Notes et références

Article connexe 
 Championnat du monde de snooker

Liens externes 

1947
Snooker
Snooker 1947
Snooker